Тихоокеа́нские зиморо́дки () — род птиц семейства зимородковых, виды которого ранее включались в род .

Виды 
Род Todiramphus содержит 30 видов:
 
 
 , или Тиморский ошейниковый зимородок
 
 , или Микронезийский зимородок
 
 
 
 
 
  , или Туамотский зимородок

Иллюстрации

Примечания 

 
Роды птиц